Zabawka – przedmiot służący do zabawy
 Zabawka – wieś w województwie podlaskim
 Zabawka – potok w województwie małopolskim, powiecie wielickim, dopływ Serafy

Filmy 
 Zabawka – film Michała Waszyńskiego z 1933 roku
 Zabawka – film Francisa Vebera z 1976 roku
 Zabawka – film Richarda Donnera z 1982 roku